Kijewka (russisch ) ist der Name folgender Orte:

 in Kasachstan:
 Kijewka (Qaraghandy), Siedlung städtischen Typs im Gebiet Qaraghandy
 Kijewka (Qostanai), Dorf im Gebiet Qostanai

 in Russland (Dörfer):
 Kijewka (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Kijewka (Nowosibirsk, Bolotnoje), in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Bolotnoje
 Kijewka (Nowosibirsk, Kupino), in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Kupino
 Kijewka (Nowosibirsk, Tatarsk), in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Tatarsk
 Kijewka (Primorje), in der Region Primorje
 Kijewka (Pskow), in der Oblast Pskow
 Kijewka (Rostow), in der Oblast Rostow
 Kijewka (Samara), in der Oblast Samara
 Kijewka (Saratow), in der Oblast Saratow
 Kijewka (Stawropol), in der Region Stawropol
 Kijewka (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Kijewka (Twer), in der Oblast Twer
 Kijewka (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd

sowie von:
 Kijewka (Fluss), Fluss in der Region Primorje (Russland)